Чемпионат Португалии по футболу 1998/1999 является 65-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 18-й раз в своей истории стал «Порту».

В чемпионате участвовало 18 клубов, было сыграно 306 матчей и забито 810 голов (в среднем 2,65 гола за матч).

Турнирная таблица 

1 «Бейра-Мар» стал обладателем Кубка Португалии 1998/1999 и пробился в Кубок УЕФА.

Результаты матчей 

Источник: rsssf.comЦвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1998/1999
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1998 году
Спорт в Португалии в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999